Vaillant puede hacer referencia a:

Personas 
 André Vaillant (1890-1977), lingüista francés, y también filólogo
 Auguste Vaillant (1861-1894), anarquista francés que se hizo conocido internacionalmente a fines del siglo XIX, por ser el autor de un atentado con bomba contra la Cámara de Diputados Francesa, el 9 de diciembre de 1893.
 Édouard Vaillant (1840-1915), político francés.
 George Clapp Vaillant (1901-1945), mayista y antropólogo estadounidense.
 George Eman Vaillant (1934-), psiquiatra estadounidense.
 Leon Vaillant o Léon Louis Vaillant (1834-1914), médico, zoólogo y botánico francés
 Rodulfo Vaillant o Rodulfo Miguel Vaillant García (1942-), músico y compositor cubano.
 Sébastien Vaillant (1669-1722), botánico francés.
 Víctor Vaillant (1944-), político uruguayo.
 Wallerant Vaillant (1623-1677), pintor nacido en Lille (ciudad del norte de Francia, a orillas del río Deûle, y capital de la región de Norte-Paso de Calais-Picardía).

Abreviaturas botánicas 
 Vaill., abreviatura de Sébastien Vaillant.

Empresas 
 Grupo Vaillant, compañía internacional del sector de la climatización (calefacción, ventilación y aire acondicionado).

Geografía, lugares 
 Estación de Villejuif - Paul Vaillant-Couturier, también conocida como  Villejuif - Paul Vaillant-Couturier - Hôpital Paul Brousse, estación del metro de París situada en la comuna de Villejuif.
 Parque de Édouard Vaillant, parque ajardinado del XX Distrito de París, Francia.
 Vaillant, población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Alto Marne] en el distrito de Langres y el cantón de Prauthoy.

Literatura, cómics 
 Michel Vaillant, nombre de una popular serie de cómics ambientada en el mundo de la Fórmula 1, y creada por el autor francés Jean Graton.

Cuerpos militares 
 Batallón Vaillant-Couturier, unidad integrada en la XIV Brigada de las Brigadas Internacionales que participaron en la Guerra Civil Española en defensa del bando republicano.